Tropiocolotes helenae är en ödleart som beskrevs av  Alexander Nikolsky 1907. Tropiocolotes helenae ingår i släktet Tropiocolotes och familjen geckoödlor. IUCN kategoriserar arten globalt som otillräckligt studerad. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Geckoödlor
helenae